Lucio Cornelio Mérula puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Cornelio Mérula (cónsul 193 a. C.).— Cónsul en el año 193 a. C.
 Lucio Cornelio Mérula (cónsul 87 a. C.).— Cónsul en el año 87 a. C.
 Lucio Cornelio Mérula (edil).— Edil curul en el año 161 a. C.